Carl Schaefer (1887–1970) – niemiecki polityk FDP
 Carl Anton Schaefer (1890–1974) – niemiecki polityk GB/BHE i CDU
 Carl Fellman Schaefer (1903–1995) – kanadyjski malarz regionalny
 Carl Norman Ethelbert Schaefer (1897–1936) – australijski piłkarz
 Carl Theodor Emil Schaefer (1876–1954) – niemiecki muzyk grający na fagocie
 Carl Walter Schaefer (1934–2015) – amerykański entomolog
 Carl Wilhelm Ernst Schäfer (1844–1908) – niemiecki architekt

Przypisy